Roßdorf peut faire référence à :
 Roßdorf, commune allemande de l'arrondissement de Darmstadt-Dieburg, en Hesse ;
 Roßdorf, commune allemande de l'arrondissement de Schmalkalden-Meiningen, en Thuringe ;
 Roßdorf, quartier de la ville d'Amöneburg.

Voir aussi